Hachan – miejscowość we Francji
 Hachan – przywódca społeczności karaimskiej

Zobacz też:
 Lagarde-Hachan